FBD est un code qui peut signifier :
 .

FBD est un sigle qui peut signifier :
 Far Beyond Driven, album de Pantera sorti en 1994 ;
 Free body diagram (en français : Isolement d'un solide) ;
 Freshfields Bruckhaus Deringer, un cabinet d’avocat britannique ;
 Fully Buffered DIMM, un type de barrette de mémoire ;
 Function block diagram (en français : Boîtes fonctionnelles).

Code